Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage (réel ou imaginaire) dans un environnement fictif.

Divertissement 

Le jeu de rôle désigne un divertissement (jeu vidéo ou jeu de société), basé sur l'interprétation de rôles, selon des règles de jeu. On distingue : 
 Le jeu de rôle sur table : jeu de société où les joueurs incarnent les personnages d'une narration qui évolue selon leurs décisions et actions. Souvent abrégé en JdR.
 Le jeu vidéo de rôle : jeu vidéo basé sur une aventure, dans laquelle les caractéristiques des personnages contrôlés par les joueurs sont susceptibles d'évoluer. Souvent abrégé en RPG.
 Le jeu de rôle grandeur nature : Jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent physiquement les personnages. Les joueurs de grandeur nature sont souvent costumés afin de ressembler aux personnages. Souvent abrégé en GN.

Jeux de rôles non ludiques

Pédagogie 
 Jeu de rôle (pédagogie) : Méthode pédagogique mettant les participants dans la situation de jouer chacun un rôle.

Psychologie 
 Jeu de rôle (psychologie) : technique consistant à simuler une situation déjà vécue ou plausible (cas concret) — aussi appelé psychodrame.

Sexualité 
 Jeu de rôle sexuel : mise en scène des pratiques sexuelles.
 Jeu de rôle animal : jeu où l'on interprète le rôle d'un animal dans un scénario sexuel.

Voir aussi 
 Jeu à rôles ou jeu dissymétrique, jeu de société dans lequel les joueurs jouent suivant des règles différentes.
 Jeux de rôles : épisode de la série télévisée La Treizième Dimension.
 Le jeu de l'acteur au théâtre.
 L'interprétation du rôle est l'ensemble des apports d'une personne (joueur ou acteur) au personnage qu'il interprète
 Rôle (théâtre, cinéma, opéra)